ZZK steht für:

 Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe (polnisch), deutsch: Zielona Góra Basin Cabaret 
 ZZK Posen, den ehemaligen Namen des Fußballclubs Lech Posen
 ZZK Records, Argentinien

ZZK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: Testfahrzeuge (Pkw und Lkw)

ZZK